Banville är ett efternamn, som burits av bland andra:

 John Banville (född 1945), irländsk författare
 Théodore de Banville (1823–1891), fransk författare

Efternamn